Жінка-змія (фільм) - британський фільм жахів 1961 року
 Жінка-змія (збірка) - збірка повістей Валерія Шевчука